Emperador Hui de Han (210–188 aEC)
 Emperador Hui de Jin (259–307)